Tegwalljong může být:

 Tegwalljong (průsmyk) – horský průsmyk na severovýchodě Jižní Korey
 Tegwalljong-mjon – město na severovýchodě Jižní Korey